Голодные игры ():

 Голодные игры (трилогия) — книжная трилогия Сьюзен Коллинз.
 Голодные игры (роман) — первый роман одноимённой трилогии.
 Голодные игры (серия фильмов) — фильмы студии Lionsgate, экранизация романа.
 Голодные игры (фильм)
 Голодные игры: И вспыхнет пламя
 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2
 Голодные игры (телепередача) — шоу Дмитрия Назарова.